Paul Mann – aktor amerykański (Skrzypek na dachu)
 Paul Mann – dyrygent brytyjski
 Paul Mann –  amerykański kompozytor filmowy (Quarterback, It All Came True)